Пюизьё () — название нескольких коммун во Франции:

 Пюизьё — в департаменте Па-де-Кале;
 Пюизьё — в департаменте Сена и Марна.

См. также 
 Пюизьё-э-Кланльё